Александр Гельман: Гельман, Александр Исаакович (род. 1933) — русский драматург, писатель, сценарист, публицист, общественный и политический деятель.
 Гельман, Александр Самуилович (1905—?) — советский специалист в области материаловедения и сварки, доктор технических наук, автор десятков монографий по специальности.
 Гельман, Александр Юрьевич (род. 1976) — шахматист, комментатор и видеоблогер.